Ко́рнинг () — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Корнинг, Крис (род. 1999) — американский сноубордист.
  (1874—1943) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1923—1937), внук Эраста Корнинга, брат Эдвина Корнинга.
  (род. 1935) — американский биолог, президент Международного общества системологии (1999).
  (род. 1971) — американский журналист, ведущий телепередачи World News Now канала ABC (2004—2006).
 Корнинг, Шон (род. 1996) — аргентинский гандболист, чемпион Аргентины в составе клуба «Бальестер» (2017).
  (1883—1934) — американский бизнесмен и политик, вице-губернатор штата Нью-Йорк (1927—1928), внук Эраста Корнинга, брат Паркера Корнинга, отец Эраста Корнинга-второго.
  (1794—1872) — американский бизнесмен и политик, мэр административного центра штата Нью-Йорк Олбани (1834—1837).
  (1909—1983) — американский политик, мэр административного центра штата Нью-Йорк Олбани (1942—1983).

Населённые пункты США 
 Корнинг — город в штате Айова.
  — город в штате Арканзас.
  — город в штате Висконсин.
 Корнинг — город в штате Калифорния.
 Корнинг — аэропорт города.
  — город в штате Канзас.
  — деревня в штате Миссури.
  — крупный город в округе Стюбен, Нью-Йорк.
  — музей стекла в городе.
  — малый город в округе Стюбен, Нью-Йорк.
  — деревня в штате Огайо.

См. также 
 Corning Inc. — американский производитель стекла и керамики.
  — транснациональная корпорация, производитель силикона.
  — американский производитель стеклопластика.